Kanton Avignon-Nord 
Kanton Avignon-Sud 
Kanton Avignon-Est 
Kanton Avignon-Ouest